Сезон 2007/08 Чешской экстралиги — 15-й чемпионат Чешской экстралиги. Чемпионом во 2-й раз в своей истории стала пражская «Славия», обыгравшая в финале плей-офф клуб «Энергия Карловы Вары».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 6 лучших команд сразу выходили в плей-офф. Команды, занявшие места с 7 по 10, в сериях до 3-х побед выявляли двух последних участников 1/4 финала. Начиная с 1/4 финала, серии игрались до 4-х побед. Чемпионом во 2-й раз в своей истории стала пражская «Славия», обыгравшая в финале плей-офф клуб «Энергия Карловы Вары». Бронзовым призёром стала команда «Маунтфилд Ческе-Будеёвице».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Предварительный раунд 
Оцеларжи Тршинец — Зноемшти Орли — 3:0 (4:1, 5:2, 2:1)

Кладно — Пльзень — 3:1 (4:3, 5:2, 5:6, 3:2)

Четвертьфиналы 
Ческе-Будеёвице — Кладно — 4:1 (2:0, 2:0, 2:4, 3:1, 1:0)

Славия Прага — Оцеларжи Тршинец — 4:1 (4:1, 1:2 Б, 4:2, 1:0, 3:2 ОТ)

Били Тигржи Либерец — Спарта Прага — 4:0 (4:1, 5:0, 3:2, 5:3)

Энергия Карловы Вары — Литвинов — 4:1 (6:2, 3:2, 2:3 Б, 3:2, 3:2)

Полуфиналы 
Ческе-Будеёвице — Энергия Карловы Вары — 3:4 (3:2, 2:1, 0:4, 4:5, 3:2 ОТ, 0:3, 1:2)

Славия Прага — Били Тигржи Либерец — 4:3 (3:2 Б, 3:2 ОТ, 1:4, 0:3, 5:1, 1:3, 2:1)

Финал 
Славия Прага — Энергия Карловы Вары — 4:3 (4:5, 5:2, 4:3, 2:8, 4:0, 1:4, 4:2)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 
1.Ярослав Балаштик (Злин) — 29 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Адам Свобода, Доминик Фурх

Защитники

Петр Кадлец, Ян Новак, Томаш Жижка, Павел Коларжик, Иржи Вашичек, Карол Слобода, Иржи Дртина, Иржи Ебавы

Нападающие

Ярослав Беднарж, Йозеф Беранек, Роман Червенка, Якуб Клепиш, Михал Вондрка, Давид Грушка, Михал Суп, Владимир Ружичка (младший), Марек Томица, Якуб Скленарж, Иржи Долежал, Томаш Мицка, Игор Ратай, Михал Боровански, Мирослав Голец, Милослав Чермак

Тренер — Владимир Ружичка

Турнир за 11-14 места 

Команды, занявшие на 1-м этапе места с 11 по 14, играли между собой в 4-х круговом турнире. Очки, набранные на 1-м этапе, учитывались. Команда, занявшая последнее место, играла с чемпионом первой лиги серию до 4-х побед за право играть в Экстралиге в следующем сезоне.

Переходные матчи 
Команда, занявшая последнее место в Экстралиге, играла серию до 4-х побед с лучшей командой первой лиги.

Слован Усти-над-Лабем — Млада Болеслав — 1:4 (4:0, 0:3, 0:4, 3:4 ОТ, 1:7)

Ссылки 
 Статистика регулярного чемпионата 2007/08
 Статистика плей-офф 2007/08

Чешская экстралига
2007 год в хоккее
2008 год в хоккее